Solana de Rioalmar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Solana de Ríoalmar, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Solana de Rioalmar (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar